

Актюбинський сільський округ — адміністративна одиниця, Жуалинський район, Жамбильська область
 Актюбинський сільський округ — адміністративна одиниця, Мангістауський район, Мангістауська область
 Актюбинський сільський округ — адміністративна одиниця, Отирарський район, Туркестанська область

Див. також 
 Актобе (значення)
 Актюбинська область